

Палметто — місто, штат Флорида
 Палметто — місто, штат Джорджія
 Палметто — селище, штат Луїзіана